Kamiya se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Toshiro Kamiya
 Seigo Kamiya